Schützenliesel bzw. Die Schützenliesel steht für:

 Die Schützenliesel (Operette), eine deutsche Operette von Edmund Eysler
 Schützenliesel (1926), einen deutschen Stummfilm von Rudolf Walther-Fein
 Schützenliesel (1954), einen deutschen Spielfilm von Rudolf Schündler
 Schützenliesel (Lied), einen deutschen Schlager von Gerhard Winkler, Fini Busch und Fred Rauch
 Schützenliesl (bürgerlich Coletta Möritz), Münchner Kellnerin und Wirtin, die als Vorlage für das berühmte Ölgemälde von Friedrich August von Kaulbach diente